Bini steht für:

 alternative Bezeichnung für das Volk der Edo in Nigeria, siehe Edo (Volk)
 eine Niger-Kongo-Sprache, siehe Edo (Sprache)
 Bini (Berg), Erhebung auf den indonesischen Tambelaninseln

Bini ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Bini (1915–1993), italienischer Radrennfahrer
 Alfredo Bini (1926–2010), italienischer Filmproduzent
 Bino Bini (1900–1974), italienischer Fechter
 Bruno Bini (* 1954), französischer Fußballspieler und -trainer
 Giacomo Bini (1938–2014), italienischer Geistlicher, Generalminister der Franziskaner
 Graziano Bini (* 1955), italienischer Fußballspieler
 Henri Bini (1931–2014), monegassischer Fechter
 Joe Bini (* 1963), US-amerikanischer Filmeditor und Drehbuchautor
 Lucio Bini (1908–1964), italienischer Psychiater, siehe Ugo Cerletti #Entwicklung der Elektrokonvulsionstherapie
 Pierre Bini (1923–1991), französischer Fußballspieler 
 Pasquale Bini (1716–1770), italienischer Geiger und Komponist
 Walter Bini (1930–1987), brasilianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Lins

Siehe auch:
 Beanie
 Bienie
 Binni
 Binnie